Totensee ist der Name verschiedener Bergseen in der Schweiz.

 Lago dei Morti im Kanton Tessin
 Totesee im Kanton Wallis